Кру́тикова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Крутикова, Александра Павловна (1851—1919) — русская певица.
 Крутикова, Ирина Владимировна (род. 1936) — советский, российский модельер, дизайнер, художник.
 Крутикова, Нина Ивановна (1912 — после 1992) — советский историк, литератор.
 Крутикова, Тамара Владимировна (1912—2022) — сербская сверхдолгожительница.